«Хеллбой: Правая рука Судьбы» ( — четвёртая мини-серия комиксов о Хеллбое, созданная Джоном Бирном и Майком Миньолой и вышедшая 4 февраля 2004 года, который собирает различные мини-серии, однократные и резервные функции с участием вымышленного паранормального детектива Хеллбоя. Детали сюжета из данной мини-серии были позаимствованы для полнометражного фильма «Хеллбой: Герой из пекла», вышедшего в 2004 году.

Содержания

Первая часть: Ранние годы

Блины (Pancakes) 
Этот двухстраничный рассказ Майка Миньола был первоначально опубликован в 1999 году Dark Horse Presents Annual и был окрашен для этой коллекции.

Миньола утверждает, что он написал эту историю как шутку, заявив, что ему не интересно писать о молодом Хеллбое только для того, чтобы доказать, что он пользуется успехом.

По сюжету в рассказе молодой Хеллбой впервые ест блины, и демоны Пандемонии впоследствии жалуются, что он никогда не вернется к ним.

Природа зверя (The Nature of the Beast) 
Этот рассказ Майка Миньолы был первоначально опубликован в «Dark Horse Presents» номере 151 и был окрашен для этой коллекции.

Миньола утверждает, что эта история, основанная на 6-м веке Английской сказки о Сен-Леонарде из Лимузина, была одной из первых историй «Хеллбоя», о которых он думал в 1994 году, но ему потребовалось 5 лет, чтобы написать это вверх.

По сюжету Хеллбой попросил Осирис Клуб убить червя Святого Леонарда в качестве доказательства его добродетели, но его сомнительный успех (и лилии, которые растут из его пролитой крови), делают результат теста непонятным.

Король Вольд (King Vold) 
Эта история была создана специально для этой коллекции.

Миньола утверждает, что эта история, основанная на норвежских сказках, таких как «Летающий охотник» и «Зеленый гигант», была завершена благодаря поклоннику, который снабдил комикс Норвежскими вдохновениями.

По сюжету профессор Бруттенхольм отправляет Хеллбоя, помочь профессору Эдмонду Айкману, который работал с Бруттенхомом в Бирме и Чэнду по исследованию мифа о короле Вольде.

Вторая часть: Средние годы

Головы (Heads) 
История была первоначально опубликована 4 марта 1998 года в качестве резервной функции в одноразовом «Abe Sapien: Барабаны мертвых».

Миньола заявил, что это одна из его любимых историй «Хеллбоя», но это было одно из самых трудных дел, поскольку это была очень близкая адаптация японского фольклора, что он хотел иметь аутентичный чувствуя, не зная ничего о стране.

В истории Хеллбой укрывается в деревенском японском доме, где он встречает демонические плавающие головы под названием «нукле-куби» (抜 首).

История была адаптирована как анимационный сегмент в фильме .

До свидания, мистер Тод (Goodbye, Mister Tod) 
Эта история была первоначально опубликована в августе 1999 года в качестве вспомогательной функции в «Парнях монстров Гэри Джанни».

Миньола утверждает, что история развилась из переработанного открытия для мини-сериала о Хеллбое.

В истории Хеллбой сражается с космическим монстром, который пытается проникнуть в земной план через физическую эктоплазменную форму Тода.

Варколас (The Vârcolac) 
Эта история была первоначально опубликована в формате Воскресеная-газета в «Dark Horse Extra» и была переформатирована для этой коллекции.

Миньола утверждает, что история была вдохновлена ​​одним абзацем, который он прочитал 20 лет назад, описывая одноименного небесного тела, пожирающего румынского вампира, и что самое сложное в его написании - снова найти книгу, чтобы получить имя монстра.

В рассказе Хеллбоя встречает вампирическая графиня Илона Какосы, которая приманимает его к её защите.

Часть третья: правая рука судьбы

Правая рука судьбы (The Right Hand of Doom) 
Эта история Майка Миньолы была первоначально опубликована в формате Воскресеная-газета в 1998 года Dark Horse Presents Annual и была окрашена для этой коллекции.

Миньола утверждает, что после пяти лет написания «Хеллбоя» он решил обратить внимание читателей на таинственную правую руку данного персонажа.

В рассказе Хеллбой встречает сына профессора Малкольма Фроста, который когда-то пытался его уничтожить, чтобы узнать причину антипатии профессора.

Коробка, полная зла (Box Full of Evil) 
Эта история, написанная Майком Миньолой и Мэтью Доу Смитом, была первоначально опубликована в двухтомной мини-серии «Коробка, полная зла» с августа до сентября 1999 года вместе с резервными чертами «Убийца в моем черепе» и «Эйб Сапиан против науки».

Миньола заявил, что история с участием руки славы и Святого Данстана была написана, чтобы довести окончательный конец сюжетной дуги Животворящего Апокалипсиса. Для этой коллекции был добавлен четырехстраничный эпилог, чтобы связать этот вывод с предыдущей историей «Правая рука судьбы».

По сюжету комикса таинственное ограбление в старинном английском особняке, названном замком Гуарино, Хеллбой и Эйб Сапиен выходят на тропу святого, чернокнижного, демона, эрцгерцога Ада и обезьян, владеющих оружием. После того, как Игорь Бромхэд выпускает второстепенного демона Уалака, корона Зверя Апокалипсиса становится главным призом в результате конфликта, который вызывает демона Астарота.

Примечания 

Комиксы о Хеллбое
Комиксы 2004 года
Приключенческие комиксы
Комиксы ужасов